Norrkulla:

Norrkulla, Sibbo – en by i Sibbo kommun Nyland
Norrkullalandet – en ö i Finland